Magyarország
 Sárosd, település Fejér megyében
 Sárosd, település Veszprém megyében, 1908 óta Szentimrefalva a neve